Michel-Ange, un peintre, un sculpteur, un poète et un architecte italien de la Renaissance (1475 - 1564).
 
 Michel-Ange - Auteuil, une station du métro de Paris, sur les lignes 9 et 10.